Simakow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Olegowitsch Simakow (* 1979), russischer Eishockeyspieler
 Kirill Wladimirowitsch Simakow (1935–2004), sowjetischer Geologe
 Nikolai Semjonowitsch Simakow (1915–1970), sowjetischer Ingenieur und Widerstandskämpfer
 Roman Nikolajewitsch Simakow († 2011), russischer Boxer